Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН — институт Сибирского отделения Российской академии наук, организован в 1957 году  РАН) постановлением Президиума Академии наук СССР от 7 июня 1957 г. № 448 в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 18 мая 1957 года № 564. Расположен в Новосибирске.

Общие сведения 
Среди основных направлений научной деятельности Института: математические проблемы механики сплошных сред, физика и механика высокоэнергетических процессов, механика жидкостей и газов, механика деформируемого твердого тела.

История 

Институт стал одним из первых в СО АН СССР и был основан 7 июня 1957 года. В 1980 году ему присвоено имя академика М. А. Лаврентьева.

В разное время в Институте работали выдающиеся учёные академики М. А. Лаврентьев, П. Я. Кочина, И. Н. Векуа, Ю. Н. Работнов, Б. В. Войцеховский, В. Н. Монахов, О. Ф. Васильев, члены-корреспонденты АН СССР Э. И. Григолюк, Р. И. Солоухин, член-корреспондент РАН В. М. Тешуков, лауреат Государственной премии РФ В. В. Митрофанов.

Высокопоставленные гости 
Вице-президент США Ричард Никсон (1959)

Директора 
 1957—1976 — Лаврентьев, Михаил Алексеевич, основатель Института, академик АН СССР
 1976—1986 — Овсянников, Лев Васильевич, член-корреспондент АН СССР, академик АН СССР (с 1987)
 1986—2004 — Титов, Владимир Михайлович, член-корреспондент АН СССР, академик АН СССР (с 1990)
 2004—2008 — Тешуков, Владимир Михайлович, член-корреспондент РАН
 2008—2010 — и. о. Титов, Владимир Михайлович, член-корреспондент АН СССР, академик АН СССР (с 1990)
 2010—2015 — Васильев, Анатолий Александрович, д.ф.-м.н.
 2015—2019 — Сергей Валерьевич Головин, д.ф.-м.н.
 с 2019 — Евгений Валерьевич Ерманюк, д.ф.-м.н.

Структура 
Кроме научной работы проводится подготовка молодых специалистов совместно с физическим и механико-математическим факультетами Новосибирского государственного университета (2 учебно-научных центра «Механика сплошных сред», «Физика сплошных сред»; 4 совместные кафедры с НГУ и 1 кафедра с Новосибирским государственным техническим университетом). Действуют два Совета по защитам докторских и кандидатских диссертаций, работает аспирантура. Также действует Конструкторско-технологический филиал Института гидродинамики.

Теоретический отдел 
(Зав.отд.)
 Лаборатория дифференциальных уравнений (Зав.лаб. д.ф.-м.н. А. П. Чупахин)
 Лаборатория математического моделирования фазовых переходов (Зав.лаб. чл.-корр. РАН П. И. Плотников)

Отдел взрывных процессов 
(Зав. отд.)
 Лаборатория высокоскоростных процессов (Зав.лаб.)
 Лаборатория динамических воздействий (Зав.лаб. д.т. н. Игорь Валентинович Яковлев)

Отдел физической гидродинамики 
(Зав.отд. проф. В. К. Кедринский)
 Лаборатория механики многофазных сред и кумуляции (Зав.лаб. д.ф.-м.н. Валерий Кириллович Кедринский)
 Лаборатория вихревых движений жидкости и газа (Зав.лаб.д.ф.-м.н. Виктор Васильевич Никулин)
 Лаборатория физики высоких плотностей энергии (Зав.лаб. д.т. н. Геннадий Анатольевич Швецов)

Отдел механики деформируемого твердого тела 
(Зав.отд. академик Б. Д. Аннин)
 Лаборатория статической прочности
 Лаборатория механики композитов
 Лаборатория механики разрушения материалов и конструкций (Зав. лаб. д.ф.-м.н. Сергей Николаевич Коробейников)

Отдел быстропротекающих процессов 
(Зав. отд.)
 Лаборатория динамики гетерогенных систем
 Лаборатория газовой детонации (Зав. лаб. д.ф.-м.н. А. А. Васильев)
 Лаборатория физики взрыва
 Лаборатория детонационных течений

Отдел прикладной гидродинамики 
(Зав. отд. д.ф.-м.н. Е. В. Ерманюк)
 Лаборатория прикладной и вычислительной гидродинамики (Зав.лаб. д.ф.-м.н. В. В. Остапенко)
 Лаборатория экспериментальной прикладной гидродинамики (Зав.лаб. д.ф.-м.н. Евгений Валерьевич Ерманюк)
 Лаборатория гидроаэроупругости (Зав.лаб. д.ф.-м.н. Александр Михайлович Хлуднев)
 Лаборатория фильтрации (Зав.лаб. д.ф.-м.н. Владимир Валентинович Шелухин)

Сотрудники института 

В Институте работают академики Б. Д. Аннин, члены-корреспонденты РАН П. И. Плотников, В. В. Пухначёв, лауреаты Государственной премии Российской Федерации В. Ю. Ляпидевский и С. В. Сухинин, 66 докторов и 79 кандидатов наук.

Награды 
 1971 год — Институт награждён Орденом Трудового Красного Знамени — «За успехи в развитии гидродинамики и подготовку высококвалифицированных научных кадров»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт института 

Гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН
Сибирское отделение РАН
Новосибирский Академгородок
Гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН
Гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН
Наука в Новосибирске
Гидродинамика